De Grand Prix-wegrace van Valencia 2011 was de achttiende en laatste race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2011. De race werd verreden op 6 november 2011 op het Circuit Ricardo Tormo Valencia nabij Cheste, Spanje. Het was de laatste race voor het 125 cc-kampioenschap, wat in 2012 werd vervangen door de Moto3.

Stefan Bradl werd gekroond tot kampioen in de Moto2 doordat zijn titelrivaal Marc Márquez niet kon rijden door een blessure die hij tijdens de vorige race opliep. Nicolás Terol werd de laatste 125 cc-kampioen nadat titelrivaal Johann Zarco vroeg in de race uitviel.

Uitslag

MotoGP
Colin Edwards werd vanwege een blessure vervangen door Josh Hayes, terwijl Jorge Lorenzo vanwege een blessure werd vervangen door Katsuyuki Nakasuga. Loris Capirossi reed zijn laatste race.

Alhoewel het team Gresini Racing oorspronkelijk niet zou rijden na het dodelijke ongeluk van Marco Simoncelli in de vorige race, werd later besloten dat ze toch zouden rijden als eerbetoon aan hun overleden coureur. Loris Capirossi reed zijn laatste MotoGP-race met Simoncelli's nummer 58 in plaats van nummer 65 op zijn motor als eerbetoon aan hem. Alle MotoGP-, Moto2- en 125 cc-coureurs reden een paraderonde op de zondagochtend van de race met voormalig 500 cc-kampioen Kevin Schwantz op de motor van Simoncelli. Valentino Rossi droeg een speciale helm om Simoncelli te eren.

Moto2

125 cc
Adrián Martín werd niet geklasseerd omdat hij in de pitstraat over de finish kwam.

Eindstand na wedstrijd

MotoGP

Moto2

125 cc

2011
Valencia